

Persone 
 Achille Lauro – armatore italiano
 Achille Lauro – militare decorato di medaglia d'oro al valor militare
 Achille Lauro – cantante italiano

Altro 
 Achille Lauro – nave nota per il dirottamento subito